Carlo Cotti ist der Name folgender Personen:

* Carlo Cotti (Maler) (1903–1980), Schweizer Maler und Bildhauer 
 Carlo Cotti (Regisseur) (* 1939), italienischer Regisseur